Targioni Tozzetti kan som auktorsförkortning betyda:

 Adolfo Targioni Tozzetti
 Giovanni Targioni Tozzetti

Robotskapade auktorsförkortningar